Флаг Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 7 декабря 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6541.

Флаг является официальным символом Горновского муниципального образования.

Описание 
«Прямоугольное чёрное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба: две жёлтые, с красным пламенем, шахтёрские лампы, сопровождаемые двумя белыми кирками, сверху и снизу».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает особенности возникновения и становления центра Горновского муниципального образования — посёлка Горный.

Своим появлением посёлок Горный обязан разработке горючих сланцев. В 1931 году было открыто месторождение и начал работать Савельевский сланцевый рудник. Для рабочих был выстроен посёлок, который уже в 1934 году получил статус самостоятельной административно-территориальной единицы. Со временем рудник вырос в сложное предприятие, работали четыре шахты. Добытое топливо отправлялось на множество объектов, крупнейшим из которых была Саратовская ТЭС.

Чёрное поле флага, шахтёрские лампы и кирки символизируют богатые недра и шахтёрский труд, ставшие причиной возникновения и основой становления посёлка Горный.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и достоинства.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания 

Флаги с изображением светильника
Флаги с изображением кирки